Anthony Groppi (ur. 4 lipca 1997 w Soave) – włoski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Włoscy kierowcy MotoGP